Oaklands bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Oaklands (Maine), ID-Nr. 73000131
 Oaklands (Pennsylvania), ID-Nr. 84003295
 Oaklands (Tennessee), ID-Nr. 70000616